Магейна Това (; 26 июля 1979) — американская актриса. Наиболее известна по ролям Глинис Фильолы в телесериале «Новая Жанна д’Арк», Урсулы в серии фильмов «Человек-паук» и Зельды в телесериале «Волшебники».

Биография 
Родилась в 1979 году в семье психиатра и физиотерапевта. Окончила Университет Южной Калифорнии. Магейна Това — еврейка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактрисы США